Берндт Андре́ас Баа́дер (, 6 мая 1943 — 18 октября 1977) — один из основателей и лидеров Фракции Красной Армии, городской леворадикальный террорист.

Биография

Начало революционно-террористической деятельности 
Родился в Мюнхене в семье историка. Потомок немецкого просветителя Франца Ксавера фон Баадера. С 1945 г. — воспитывался бабушкой, затем — матерью. После получения аттестата долгое время — безработный. В 1963 г. переезжает в Берлин, знакомится с художницей Элло Михель. Пытается организовывать приют для беспризорных детей. В апреле 1968 г., вместе с Гудрун Энслин, Торвальдом Проллем и Хубертом Зёнлайном, организовывает поджог универмага во Франкфурте-на-Майне. Впоследствии на суде будущие члены РАФ заявили, что целью этой показательной акции было напоминание «зажравшейся» Европе о войне во Вьетнаме и страданиях народов третьего мира. По заявлению Баадера, акцией во Франкфурте они «зажгли факел Вьетнама» в Западной Европе.

В 1969 году Баадер и Энслин были арестованы и осуждены за поджог. Процесс Баадера получил широкую огласку и вызвал массовую поддержку «поджигателей» в леворадикальных кругах Западной Германии.

В мае 1970 года заключённому Баадеру было разрешено пользоваться городской библиотекой Франкфурта. Во время одной из поездок в библиотеку он был освобождён тремя вооружёнными боевиками во главе с Ульрикой Майнхоф. Похищение Баадера положило начало активной деятельности Фракции Красной Армии, получившей в газетах прозвище «группы Баадера-Майнхоф».

После побега Баадер и ряд других членов РАФ совершили поездку в Иорданию, где проходили подготовку в лагерях ФАТХ. Из-за идеологических разногласий они были вынуждены покинуть тренировочные лагеря и вернуться в Германию.

С 1970 по 1972 годы Баадер организовывает и проводит ряд террористических актов и диверсий в Германии, в том числе — похищений федеральных чиновников, в прошлом тесно связанных с нацистами и нападений на западногерманские объекты НАТО. Для обеспечения деятельности РАФ Баадер и его сторонники осуществляют ограбления банков и инкассаторских машин.

Задержание, заключение, смерть 
1 июня 1972 года в ходе долгой перестрелки Баадер и двое его товарищей были захвачены полицией.

17 января 1973 года 40 членов РАФ, находившихся под стражей, начали первую коллективную голодовку в знак протеста против условий содержания. Заявление о начале голодовки, сделанное Андреасом Баадером в знак протеста против ведения уголовного процесса против Хорста Малера, стало и требованием «прекратить применение мер изолирования в отношении политических заключённых ФРГ». Требование выведения заключённых из системы «мёртвых коридоров» в первую очередь относилось к Ульрике Майнхоф. 9 февраля она была переведена в одиночную камеру в мужское отделение тюрьмы «Кёльн-Оссендорф», и 16 февраля голодовка была прекращена.

В 1975 году вместе с другими членами РАФ Баадер был помещен в специально подготовленную для них тюрьму «Штаммхайм» (Stammheim) в Штутгарте. В тюрьме, оборудованной системой «мёртвых коридоров», обеспечивающих полную изоляцию заключённых, Баадер провёл несколько лет. Находящиеся в тюрьме участники РАФ получили поддержку со стороны леворадикальной интеллигенции Европы, в частности, французского литератора и философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, который попытался выступить посредником в споре между заключёнными и правительством ФРГ. 4 декабря 1974 года Сартр посетил Баадера в тюрьме «Штаммхайм», после чего описал условия  его содержания в статье «Медленная смерть Андреаса Баадера».

18 октября 1977 года Баадер, Ян-Карл Распе, Гудрун Энслин и Ингрид Шуберт были найдены в своих камерах мёртвыми. Согласно официальной версии, они совершили «коллективное самоубийство в знак протеста против условий содержания». С учётом условий содержания в «Штаммхайме» факт самоубийства, так же как самоубийство Ульрики Майнхоф в мае 1976 года, подвергается сомнению рядом историков (адвокат РАФ , Генрих Бёлль, А.Н.Тарасов).

Был похоронен на городском кладбище Уффкирхоф, горожане были не довольны, что его похоронили на территории кладбища (кладбище было на территории церкви) из-за того, что он был самоубийцей.

См. также 
 Феномен Баадера — Майнхоф

Литература 
 Майнхоф У. М. От протеста — к сопротивлению. Из литературного наследия городской партизанки. М.: Гилея, 2004. (Серия «Час „Ч“. Современная мировая антибуржуазная мысль»). ISBN 5-87987-030-8.
 Klaus Stern und Jorg Herrmann: Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes. Deutscher Taschenbuch-Verlag, Munchen 2007
 Андрей Столяров. Дайте миру шанс. Повесть по мотивам реальности.
Жан-Поль Сартр Медленная смерть Андреаса Баадера.

Кинематограф 
 Фильм "Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht" (1986). В роли Ульрих Тукур (Ulrich Tukur).
 Телефильм "Todesspiel" (1997). В роли Баадера Себастьян Кох (Sebastian Koch).
 В 2002 году был снят художественный фильм «Baader» («Красный террор»), в котором факты смело перемешиваются с вымыслом. В роли Франк Геринг (Frank Giering).
 Фильм "See You at Regis Debray" (2005). В роли Баадера Ларс Эйдингер (Lars Eidinger).
 «Комплекс Баадера — Майнхоф» — художественный фильм об истории Фракции Красной Армии. Премьера фильма состоялась 18 сентября 2008 года. (Германия). Режиссёр — Ули Эдель . В роли Баадера — Мориц Бляйбтрой.
 «Кто, если не мы» (2011). В роли Александр Фехлинг (Alexander Fehling).

Примечания

Ссылки 
 Фотография Андреаса Баадера и Гудрун Энслин
 Фотография Андреаса Баадера
 Сайт о группе Баадера-Майнхоф
 Александр Тарасов. «Капитализм ведет к фашизму — долой капитализм!»
 Александр Тарасов. «Вьетнам близко, или Партизанская война на берегах Рейна»
 Сартр, Жан-Поль Медленная смерть Андреаса Баадера. или здесь
 «Они хотят нас сломить. Беседа с политзаключёнными — бойцами RAF»
 RAFinfo
 Who were the Baader-Meinhof gang?
 Сергей Сумленный. «Их борьба»
 Ирмгард Меллер. «Как нас убивали»
 Александр Колпакиди. «Краткий курс истории RAF»
 Материалы о РАФ на сайте «Скепсис. Ру»
 Todesspiel на IMDB
 Breaking Comrade Baader Out

Революционеры Германии
Марксисты
Коммунисты Германии
Осуждённые пожизненно в Германии
Застрелившиеся в Германии
Выпускники мюнхенской гимназии Максимилиана
Члены «Фракции Красной армии»
Похороненные в Штутгарте